Der Dreiband-Weltcup 1999/1 war das erste UMB/BWA-Weltcupturnier im 14. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 15. bis zum 19. März 1999 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt. Es war das vierte Dreiband-Weltcup-Turnier in Südkorea.

Geschichte 
Wie schon beim Weltcup-Turnier 1997 in Seoul war die Ergebnisübermittlung wieder sehr schlecht. Von der Partie Semih Saygıner gegen Andreas Efler gab es gar kein Ergebnis. Damit war die Auswertung der Durchschnitte nicht einfach. Es wurde kein bester Einzel-Durchschnitt (BED) und auch kein Gesamt-Durchschnitt (GD) eingetragen. Vor und während des Turniers gab es diverse ungelöste Fragen. Deshalb sagten die Belgier Frédéric Caudron und Raymond Ceulemans das Turnier ab. Stark behindert wurde der Niederländer Henk Habraken in seiner Partie gegen Andreas Efler durch unnötige Aktivitäten des koreanischen Fernsehens. Durch das Chaos waren die Ergebnisse dementsprechend. Mit lediglich 1,103 GD gewann Dick Jaspers das Turnier mit einem 3:2-Satzsieg gegen Tonny Carlsen. Dritte wurden Semih Saygıner und Christian Rudolph.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 18 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner
  Dion Nelin
  Marco Zanetti
  Christian Rudolph
  Daniel Sánchez
  Raimond Burgman
  Sang Chun Lee
  Eddy Leppens
  Henk Habraken
  Andreas Efler
  Tonny Carlsen
  Kostas Papakonstantinou
  Muharrem Peker
  Kim Chul-min
  Adnan Yüksel
  Nikos Polychronopoulos

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards:
 2 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1999 1
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in Seoul